Biologia
 Bou, bòvid de gran talla
 Bou (crustaci), crustaci decàpode major de 25 cm.
 Bou, animal mascle castrat de la vaca o femella vella utilitzats per a obtenir carn o com animal de bast
 Toponímia:
 Bou (Loiret), municipi francès al departament del Loiret 
 Bou o Baó, municipi del Rosselló
 Biografies:
 Vicenç Bou i Geli, compositor de sardanes
 Lluís Bou, periodista
 Josep Bou Vila, polític i empresari
 Enric Bou i Maqueda, crític i historiador literari

 Miscel·lània:
 Carn de bou
 Bou (pesca), art de pesca de ròssec de fons i també la barca que s'hi fa servir
 Bou de Reus, bèstia festiva